Novi Pavljani je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Bjelovar, Bjelovarsko-bilogorska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2021. godine, naselje je imalo 138 stanovnika

Poznate osobe 
 Charles Millot, rođen kao Veljko Milojević - glumac

Izvori

Naselja u sastavu Grada Bjelovara